Abdoulaye Seck (voetballer, 1988) - Senegalees voetballer
 Abdoulaye Seck (voetballer, 1992) - Senegalees voetballer